Менса — многозначный термин:
 Менса — организация для людей с высоким коэффициентом интеллекта.
 Mensa — латинское название созвездия Столовая гора
 Менса — коммуна во Франции, в регионе Лимузен.

Фамилия 
Менса — фамилия:
 Менса, Альберт (род. 1983) — ганский боксер-профессионал выступавший в первой полусредней и лёгкой весовых категориях.
 Менса, Аннан (род. 1996) — ганский футболист.
 
 Менса, Джон (род. 1982) — ганский футболист.
 Менса, Кофи (род. 1978) — ганский футболист, завершивший игровую карьеру.
 Менса, Питер (род. 1959) — канадский актёр.
 Менса, Джонатан (род. 1990) — ганский футболист.

См. также 
 Менса-Бонсу, Попс